Vernier je město nacházející se v jihozápadním Švýcarsku, severně od řeky Rhôny, v kantonu Ženeva. V roce 2017 zde žilo 35408 lidí. Sousedí s několika městy, včetně hlavního města kantonu Ženevou.

Ve městě se nachází nejdelší budova v Evropě, jejíž délka je 1060 metrů.

Historie 
Až do roku 1815 byl Vernier součástí Francie.

Reference

Externí odkazy 
 

Města ve Švýcarsku
Obce v kantonu Ženeva